

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 31, w tym 3 podstawowe
 Żabiniec – część miasta Kędzierzyn-Koźle
 Żabiniec – część wsi Długołęka w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, gminie Strzelce
 Żabiniec – część wsi Bydlin w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Żabiniec – część wsi Poręba Dzierżna w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Żabiniec – część wsi Teresin w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Żabiniec – część wsi Łętkowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Radziemice
 Żabiniec – część wsi Suchoraba w woj. małopolskim, w pow. Wielickim, w gminie Niepołomice
 Żabiniec – przysiółek wsi Nowe Zawady w woj.mazowieckim, w pow. Radomskim, w gminie Jedlińsk
 Żabiniec – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork
 Żabiniec – część wsi Domaradz w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Pokój
 Żabiniec – przysiółek wsi Hucina w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska
 Żabiniec – część wsi Otałęż w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Żabiniec – część wsi Kosówka w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Żabiniec – część wsi Zaczernie w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowski, w gminie Trzebownisko
 Żabiniec –  część wsi Sadłowina, w woj. podlaskim, w pow. Suwalskim, w gminie Bakałarzewo
 Żabiniec – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Klukowo
 Żabiniec – część wsi Gąbino w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka
 Żabiniec – część wsi Chybie w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Chybie
 Żabiniec – część wsi Suszec w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Suszec
 Żabiniec – część wsi Imielno w woj.świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 Żabiniec – osada wsi Chwaścice w woj.świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Żabiniec – przysiółek wsi Lipnica w woj.świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Żabiniec – część wsi Miławczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin
 Żabiniec – część wsi Kamyszów w woj.świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Żabiniec – część wsi Krzczonów w woj.świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Żabiniec – część wsi Zaskale w woj.świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Żabiniec – przysiółek wsi Karolów w woj.świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów
 Żabiniec – część wsi Węchadłów w woj.świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów
 Żabiniec – przysiółek wsi Biskupice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota
 Żabiniec – przysiółek wsi Stanowiska w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Żabiniec – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard

Cieki wodne w Polsce 
 Żabiniec – potok, dopływ Bładnicy
 Żabiniec – struga, dopływ Kijanki w Szczecinie

Inne 
 Żabiniec – wzniesienie w Kotlinie Jeleniogórskiej
 Żabiniec – osiedle w Krakowie

Zobacz też 
 Żabieniec